Олег Проценко:
 Проценко, Олег Валерьевич (род. 1963) — советский легкоатлет.
 Проценко, Олег Дмитриевич (1932—2021) — юрист, доктор экономических наук.
 Проценко, Олег Петрович (1979—1999) — российский военнослужащий, Герой России.